Михаил Михайлович Любушин () — российский хоккеист, защитник. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Воспитанник спортивной школы «Спартак» Москва. В чемпионате России играл за команды «Крылья Советов» Москва (2000/01 — 2002/03), «Динамо» Москва (2003/04), «Химик» Воскресенск (2004/05), «Северсталь» Череповец (2005/06), «Авангард» Омск (2005/06 — 2007/08). В КХЛ выступал за «Авангард» (2008/09), «Торпедо» НН (2008/09 — 2009/10), «Металлург» Магнитогорск (2010/11).

В конце мая 2011 года перешёл в «Амур», но уже в начале сентября покинул клуб из-за отсутствия взаимопонимания с главным тренером Ханну Йортиккой. В сезоне 2011/12 нигде не выступал, следующий сезон начал в клубе ВХЛ ТХК Тверь, но в ноябре 2012 года в возрасте 29 лет принял решение завершить карьеру из-за травмы колена.

Чемпион мира среди молодёжных команд 2003 года.

Окончил МГАФК по специальности «Физическая культура и спорт» (2003), стал работать детским тренером.

Примечания

Ссылки 
 http://forchecking.ru/player.php?id=1571

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Русские витязи»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Авангард» Омск‎
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Выпускники Московской академии физической культуры
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»